Marianna Nagy (handebolista)
 Marianna Nagy (patinadora artística)
 Marianna Nagy (patinadora de velocidade)

Desambiguação